Рахим Усманович Ишбулатов  (; 7 апреля 1911 — 18 июня 1967) — живописец, Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1961). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Рахим Усманович Ишбулатов родился 7 апреля 1911 года в деревне Абзелилово Оренбургского уезда Оренбургской губернии (сейчас — с. Канчирово Александровского района Оренбургской области РФ).

Рано остался без родителей. В деревне Абзелилово (Канчирово) он работал пастухом,жил у брата Габдулбарыя Ишбулатова. Поступил учиться в сельскохозяйственный техникум. В техникуме ему понравилось оформлять стенгазеты, для которых он рисовал, писал стихи. Это было замечено педагогическим советом и он был направлен учиться в Уфимский техникум искусств.

В 1930—1934 годах учился в техникуме искусств, его педагогами были художники К. С. Девлеткильдеев, А. Э. Тюлькин, М. Д. Усманов.

В 1934 году, по направлению Наркомпроса, поступил учиться на двухгодичные Высшие музейные курсы в Москве. На курсах преподавала Н. К. Крупская. Окончив курсы, защитил диплом на тему «Культурное строительство Башкортостана» и возвратился в Уфу.

В Уфе с 1936 по 1938 год работает научным сотрудником в Музее революции имени 1905 года, в Художественном музее (1938—1941), преподавал в техникуме искусств (1936—1941). Состоял членом Уфимского городского ССХ (ССХ БАССР; СХ СССР) с 1937 года.

В годы Великой Отечественной войны был призван в армию. Служил с 1941 по 1943 годы. За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».

Был тяжело ранен. После ранения вернулся в Уфу. Здесь он несколько лет (1956—1960) возглавлял Союз художников Башкортостана и продолжил преподавание в Башкирском техникуме искусств (1947—1952).

В 60-е годы был членом Художественного совета при Управлении искусств БАССР.

Возглавляя союз художников, много внимания уделял пропаганде изобразительного искусства в республике, публиковал статьи в газетах и журналах на башкирском, татарском и русском языках.

Умер в 1967 году в Уфе.

Работы Ишбулатова хранятся в коллекции Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова, а также в частных собраниях.

Основные работы 
Первым монументальным его произведением было полотно «Салавата ведут» (1940). К образу Салавата Юлаева он вновь вернулся в работе «Непокоренная воля» (1964).
 
Интерес к истории нашел отражение в его произведении «Башкиры в Берлине. 1763 г.».

Стремился в живописи монументальным образам и большим формам. Примером являются его картины «Генерал Шаймуратов. Рейд башкирской конной дивизии» (1960), «Непокоренная воля» (1964). Одной из лучших его картин является «Праздник Победы» (1949).

К его произведениям на военную тематику относятся: «Утро Победы», «Конница в рейде», «Рейд Башкирской дивизии», «Пограничники».

Также создал портреты деятелей культуры и искусства Башкортостана: М.Тажи, (1964), Г.Саляма, Магинур Бибовой (солистка Башкирского государственного ансамбля народного танца имени Ф.Гаскарова и жена художника.

Им также созданы произведения: Договор на соцсоревнование, х. м., 1956. Отдых нефтяников, х. м., 1957. Бахчи, х. м., 1958. Рейд Башкирской конной, х. м., 1960. Пограничники, х. м., 1963. Под Курман-Тау, х. м, 1962. Непокоренная воля, х. м., 1966.

Ученики 
Его учениками были такие известные художники, как А. Лутфуллин, Р. Нурмухаметов, Ф. Кащеев, Б. Домашников, Г. Мухаметшин и другие.

Выставки 
С 1936 года был участником республиканских, межобластной, декадных, зональной и зарубежной выставок.
 Персональная выставка, Уфа, 1961.
 Республиканские выставки, Уфа, с 1936 по 1966 на всех.
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, 1955.
 «Урал социалистический», Пермь, 1967 (посмертно).
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971 (посмертно).
 Выставка произведений художников Башкирии, ГДР, г. Галле, 1975 (посмертно).

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За трудовое отличие» (8 июня 1955)
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1961)

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979
 Башкирская энциклопедия т.3, Уфа, 2006.
 Г. С. Кушнеровская: Изобразительное искусство Башкирской АССР. Изд. «Советский художник», Москва, 1974.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.vatandash.ru/index.php?article=1601 
 http://www.hrono.info/text/2005/fenina05_05.html 
 https://web.archive.org/web/20160304202251/http://artru.info/ar/7213/

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы
Выпускники Уфимского училища искусств
Преподаватели Уфимского училища искусств